Battaglia di Ascoli – scontro bellico avvenuto presso Ascoli di Puglia nel 279 a.C.
Battaglia di Ascoli – scontro bellico avvenuto ad Ascoli Piceno nel 268 a.C.
Battaglia di Ascoli – scontro bellico avvenuto presso Ascoli di Puglia nel 209 a.C.
Battaglia di Ascoli – scontro bellico avvenuto ad Ascoli Piceno nell'89 a.C.
Battaglia di Ascoli – scontro bellico avvenuto presso Ascoli Piceno nel 49 a.C. subito dopo il passaggio del Rubicone da parte di Gaio Giulio Cesare (cfr. Guerra civile romana (49-45 a.C.))